Jacob Wallenberg, född 13 januari 1956 i Kungsholms församling, Stockholm, är en svensk företagsledare.

Utbildning 
Jacob Wallenberg har en Master of Business Administration vid Wharton School, University of Pennsylvania och en Bachelor of Science in Economics (Wharton School, University of Pennsylvania). Wallenberg utbildade sig till reservofficer i flottan. Han avlade examen vid Kungliga Sjökrigsskolan 26 augusti 1976 och är nu kapten i flottans reserv.

Karriär 
Wallenberg är ordförande för investmentbolaget Investor. Han är vice ordförande i FAM och Patricia Industries. Därutöver är han engagerad inom telekom samt elkraft- och automationsteknik som vice ordförande i ABB och Ericsson. Han är ledamot i Nasdaq samt  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ett antal övriga Wallenbergstiftelser. 

Han är även ledamot i Handelshögskoleföreningen, Handelshögskolan i Stockholms högsta beslutande organ. Han utsågs av föreningen 2002 till ledamot i direktionen, högskolans högsta verkställande organ, en befattning han ännu innehar. 

Åren 2007–2014 var han ledamot av Coca-Cola Companys styrelse, där han var den ende icke-amerikanske ledamoten. Han har åren 1998-2005 varit ordförande i SEB. I SEB var han också vd 1997.

Tidigare i karriären var han vice ordförande i SAS, Atlas Copco och Stora Enso och ordförande för Kungliga Svenska Segelsällskapet. Wallenberg var tidigare även ledamot av styrelsen i Electrolux, WM-data, Svenskt Näringsliv samt Stockholms Handelskammare.

Wallenberg är den svenska deltagare som har varit med på flest möten i det slutna sällskapet Bilderberg och var med på Bilderbergmöte 2010 i Sitges i Spanien, 2008 i Chantilly, 2007 i Istanbul, 2006 i Ottawa och Rottach-Egern 2005, 2004 i Stresa, 2003 i Versailles, 2002 i Chantilly, 2001 i Stenungsund, 2000 i Bryssel och 1998 i Turnberry. 

Jacob Wallenberg är medlem i IBLAC (Internationella rådet i Shanghai), i IVA och i ERT (European Rond Table of Industrialists) samt Tsinghua University School of Economics and Managements Advisory Board.

Utmärkelser och hedersuppdrag 
  Kommendör av Finlands Lejons orden
  Kommendör av Argentinska Majorden
 Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (2000)
 Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm (2005)
 Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet (2006)
  H.M. Konungens medalj av tolfte storleken i Serafimerordens band (2007)
 Ekonomie hedersdoktor vid Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors (2009)
 SSE Research Award (2010)
 Uppgående solens orden, Japan (2018)
 Franska Hederslegionen (2019)

Familj 
Han är son till Peter Wallenberg och Suzanne Fleming, född Grevillius. 
Wallenberg gifte sig 9 augusti 1986 med Marie Wehtje, dotter till civilingenjör Urban Wehtje och Merete Wehtje, född Bylandt-Grøn i Danmark. De har tillsammans tre barn födda 1988, 1989 och 1992. De skilde sig under hösten 2008. Han är sedan 2014 gift med Annika Levin.

Anfäder

Se även 
 Lista över hedersdoktorer vid Handelshögskolan i Stockholm

Referenser

Noter 

Personer inom Sveriges näringsliv under 2000-talet
Personer inom svenskt bankväsen
Jacob Wallenberg (född 1956)
Svenska reservofficerare
Ledamöter av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Ledamöter av Kungliga Örlogsmannasällskapet
Alumner från Handelshögskolan i Stockholm
Ledamöter i Handelshögskoleföreningen
Ledamöter i Handelshögskolan i Stockholms direktion
Hedersdoktorer vid Handelshögskolan i Stockholm
Näringslivspersoner från Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken
Mottagare av Uppgående solens orden
Mottagare av SSE Research Award
Män
Födda 1956
Levande personer
Hedersdoktorer vid Svenska handelshögskolan
SAS Group
Alumner från Wharton School
Personer inom Sveriges näringsliv under 1900-talet
Svenska företagsledare